

Бородулі — присілок, Верещагінський район, Пермський край
 Бородулі — присілок, Шарканський район, Удмуртія